Подгоренка — название нескольких населённых пунктов:
 Подгоренка — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Подгоренка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Подгоренка — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево.